Arruda ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:

 Axel Rodrigues de Arruda (* 1970), brasilianischer Fußballspieler
 Ayda Ignez Arruda (1936–1983), brasilianische Mathematikerin und Logikerin
 Danielle Scott-Arruda (* 1972), US-amerikanische Volleyballspielerin
 Haílton Corrêa de Arruda (* 1937), brasilianischer Fußballtorhüter
 Helton da Silva Arruda (* 1978), brasilianischer Fußballtorhüter, siehe Helton
 Luiz Roberto Gomes de Arruda (1914–2003), brasilianischer Ordensgeistlicher, Prälat von Guajará-Mirim
 Manoel Arruda da Cámara (1752–1810), portugiesisch-brasilianischer Botaniker
 Marcelino Junior Lopes Arruda (* 1989), brasilianischer Fußballspieler
 Maria Arminda do Nascimento Arruda (* 1948), brasilianische Kultursoziologin
 Raphael da Silva Arruda (* 1992), brasilianischer Fußballspieler, siehe Raphael Silva
 Selma Arruda (* 1963), brasilianische Richterin und Politikerin
 Sérgio de Souza Fontes Arruda (* 1943), brasilianischer Diplomat
 Waldir Peres de Arruda (* 1951), brasilianischer Fußballspieler, siehe Valdir Peres
 Wenderson Arruda Said (* 1975), brasilianischer Fußballspieler